Austropaxillus är ett släkte av svampar. Austropaxillus ingår i familjen Serpulaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Austropaxillus